Осейкис (город, Миннесота) — город в округах Дуглас,Тодд, штат Миннесота, США. 
 Осейкис (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Дуглас, Миннесота, США.